Петра Квитова је освојила турнир. У финалу је победила Викторију Азаренку резултатом 7:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Главни жреб 

Отворено првенство Мадрида 2011.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно